Eduardo Romero  puede referirse a:

 Eduardo Alejandro Romero (1954–2022), golfista argentino;
 Eduardo Romero Ramos (n/d), secretario de la Función Pública de México (durante 2003–2006);
 Eduardo Romero Hicks (h. 1965-), presidente municipal de Guanajuato, Gto., Mex. (durante 2006–).